Іздебник:

Іздебник — село в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Іздебник — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Іздебник — присілок в Польщі в Підкарпатському воєводстві.

Див. також
 Стебник (значення)